Соревнования в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем у женщин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 пройдут 6 и 7 августа 2018 года.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительные заплывы стартовали 6 августа в 10:48 по местному времени.

Финал 
Финал стартовал 7 августа в 16:30 по местному времени.

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018